Ви́ктор Ма́ркин:
 Маркин, Виктор Борисович (род. 1942) — советский и российский учёный.
 Маркин, Виктор Григорьевич (1926—2009) — советский актёр.
 Маркин, Виктор Фёдорович (род. 1957) — советский легкоатлет.